Arnold I  (ca. 1100-1151), aartsbisschop van Keulen (1137-1151)
 Arnold I, bisschop van Utrecht (1196-1197)
 Arnold I van Chiny (-1106), graaf van Chiny (1066-1106)
 Arnold I van Hulsberg (ca. 1318-1374), heer van Struversgracht
 Arnoud I van Kleef (-1147), graaf van Kleef (1119-1147)
 Arnold I van Laurenburg, graaf van Laurenburg (1124-1148)
 Arnold I van Loon, graaf van Loon (1078-1126)
 Arnold I Huyn van Amstenrade (ca.1470-ca.1549), Heer van Geleen (ca.1501-ca.1549)